Permanent Multipurpose Module, mòdul logístic multipropòsit de l'Estació Espacial Internacional
 Parc Mòbil del Ministeri, matrícula que distingeix els vehicles propietat de l'administració de l'estat